Frizzina – polvere per uso alimentare da aggiungere all'acqua per conferirle effervescenza
 Frizzina – personaggio degli Snorky